38-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса

 38-й армейский корпус (Германия)

Танковые корпуса

 38-й танковый корпус (Германия)